Svetinja, sveta osoba ili predmet
 Svetinja (Jakšić), selo u općini Jakšić
 Svetinja (Trebnje, Slovenija), naselje u Sloveniji
 Svetinja, album Miroslava Škore